

События 
 Консулы Марк Геганий Мацерин (3-й раз) и Луций Сергий Фиденат.
 Диктатор (№ 6) Мамерк Эмилий Мамерцин, начальник конницы Луций Квинкций Цинциннат Младший, легаты: Тит Квинкций Капитолин Барбат и Марк Фабий Вибулан. Военный трибун Авл Корнелий Косс.
 Победа над вейянами, фалисками и фиденянами. Триумф диктатора. А.Корнелий Косс убил в поединке царя Толумния и принёс Юпитеру «тучные доспехи».
 437/436 — Афинский архонт-эпоним Эвтимен.
 Понтийская экспедиция афинян — поход в Чёрное море.
 олимп. 85,4. Постройка Амфиполя на Стримоне.
 Основание Анурадхапуры — столицы сингальского царства на Цейлоне.

См. также

Примечания